Yudai Tanaka kan henvise til:

 Yudai Tanaka (fodboldspiller, født 1988) - japansk fodboldspiller født i 1988
 Yudai Tanaka (fodboldspiller, født 1995) - japansk fodboldspiller født i 1995